Борис Александрович Шитов — российский металлург, специалист в области технологии производства хромированной лакированной жести и оцинкованной полосы с полимерными покрытиями, лауреат Государственной премии СССР (1988).

Биография 
Родился 01.01.1951 в г. Лысьва Молотовской области.

Окончил Уральский политехнический институт, химический факультет (1973).

Работал на Лысьвенском металлургическом заводе:
 инженер-технолог техотдела метизного производства (1973—1977),
 начальник лаборатории защитных покрытий ЦЗЛ (1977—1978),
 и. о. начальника, заместитель начальника ЦЗЛ (1978), начальник ЦЗЛ (1978—1994), директор филиала ЦЗЛ (1994—1996).

С 1996 по 2010 г. директор ЗАО «ЦЗЛ» ЛМЗ.

С 2010 г. на пенсии.

Специалист в области производства пищевого лака для хромирования жести, технологии производства хромированной лакированной жести и оцинкованной полосы с полимерными покрытиями.

Принимал участие в разработке мероприятий по модернизации и совершенствованию импортного оборудования.

Получил 10 авторских свидетельств на изобретения.

Лауреат Государственной премии СССР (1988) — за разработку и внедрение технологии производства хромированной лакированной жести для консервной промышленности, премии им. А. В. Зануцци (2013). Почётный металлург РФ (2000).

Источники 
 Шитов Б. А. / / Инженеры Урала: энциклопедия. — Екатеринбург, 2012. — Т. 3. — С. 983—984.
 Химия — профессия, минералогия — хобби / Ф. Прокофьев / / Искра. — 2013. — 6 июля. — С. 9.
 http://www.lysva-library.ru/download/Личность%20в%20истории.pdf
 http://lysva-library.ru/lichnost/sh/shitov/
 https://docplayer.ru/60304903-Tirazh-15838-6-iyulya-2013-g-subbota-oni-eyo-budushchee-na-dolgie-dni-i-na-dolgie-leta-foto-igorya-mihaylova.html

Выпускники Уральского технического университета